Grupp B i Europamästerskapet i fotboll för damer 2013 spelades mellan den 11 och 17 juli 2013.

Tabell

Matcher

Norge mot Island

{{Resultat med trupp|id=NOR-ISL
|nr       = 4
|bild     = NOR-ISL-2013-07-11.svg
|datum    = 11 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Kristine Wigdahl Hegland 
|mål2     =  Margrét Lára Viðarsdóttir
|arena    = Guldfågeln Arena
|spelplats= Kalmar
|publik   = 3867
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=GER-NED
|nr       = 3
|bild     = GER-NED-2013-07-11.svg
|datum    = 11 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Myresjöhus Arena
|spelplats= Växjö
|publik   = 8861
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=NOR-NED
|nr       = 10
|bild     = NOR-NED-2013-07-14.svg
|datum    = 14 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Solveig Gulbrandsen 
|mål2     = 
|arena    = Guldfågeln Arena
|spelplats= Kalmar
|publik   = 4256
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Island mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=ISL-GER
|nr       = 14
|bild     = ISL-GER-2013-07-14.svg
|datum    = 14 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Lena Lotzen Okoyino da Mbabi
|arena    = Myresjöhus Arena
|spelplats= Växjö
|publik   = 4620
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Norge

{{Resultat med trupp|id=GER-NOR
|nr       = 16
|bild     = GER-NOR-2013-07-17.svg
|datum    = 17 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Ingvild Isaksen
|arena    = Guldfågeln Arena
|spelplats= Kalmar
|publik   = 10346
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Island

{{Resultat med trupp|id=NED-ISL
|nr       = 15
|bild     = NED-ISL-2013-07-17.svg
|datum    = 17 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Dagný Brynjarsdóttir
|arena    = Myresjöhus Arena
|spelplats= Växjö
|publik   = 3406
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare= 
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bilder

Källor 
 Rsssf.com

Grupp B